

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1 
 Orłówko – osada w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański

Inne 
 Orłowko – była osada, część wsi Wygryny w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida

Zobacz też 
 Orłowo, Orłów, Orłówka, Orłów-Kolonia, Orłów-Parcel